ГК Нант () — французский профессиональный гандбольный клуб из Нанта.

История 
Клуб был основан в 1959 году под названием ГК Нант. До 2008 года ГК Нант выступал в низших лигах чемпионата Франции. В 2011 году ГК Нант
занял по итогам чемпионата пятое место, что позволило клубу ГК Нант выступать в Кубке ЕГФ. В следующем сезоне ГК Нант дошёл до полуфинала Кубка Франции и кубка Французской лиги, а по итогам сезона 2010/11 в чемпионате Франции ГК Нант занял 4 место. В сезоне 2012/13 ГК Нант дошёл до финала кубка французской лиги, дошёл до финала Кубка ЕГФ. В чемпионате ГК Нант занял пятое место. В 2014/15 ГК Нант, в чемпионате Франции занял шестое место, победил в кубке Французской лиги и играл в финале Кубка Франции. В сезоне 2015/16 ГК Нант в чемпионате Франции впервые занял третье место, и играл снова в финале кубка ЕГФ, проиграв в финале немецкому клубу Фриш Ауф Гёппинген.

Титулы

Национальные 

 Вице-Чемпион Франции (1×): 2017
 Обладатель Кубка Франции (1×): 2017 
 Серебряный призёр Кубок Франции (1×): 2015 
 Обладатель Кубка Французской лиги (1×): 2015 
 Серебряный призёр Кубок французской лиги (2×): 2013 , 2017
 Обладатель Суперкубка Франции (2×): 2017, 2022
 Серебряный призёр Суперкубка Франции (1×): 2016

Международные 
 Серебряный призёр Кубка ЕГФ (2х): 2013, 2016 
 Серебряный призёр лиги чемпионов ЕГФ (1х): 2018

Сезоны 
Список сезонов клуба ГК Нант в чемпионате Франции с сезона 2005/2006 года

Команда 
 
Состав команды:

Известные игроки 
  Фредерик Дол
  Жордан Камареро
  Игор Анич
  Матьё Он
  Одрай Тузолана
  О’Бриан Ньятё
  Тео Деро
  Флориан Делекруа
  Шиме Ивич
  Родриго Салинас
  Валеро Ривера
  Альберто Энтрерриос
  Виталий Комогоров
  Горазд Шкоф
  Урош Бундало
  Аймен Туми
  Махмуд Гарби

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ГК Нант на сайте LNH Division 1

Гандбольные клубы Франции
Спорт в Нанте